У́лица Бе́гичева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных в честь полярного путешественника Никифора Алексеевича Бегичева.

Россия 
 Улица Бегичева — улица в Астрахани.
 Улица Бегичева — улица в Дудинке.
 Улица Бегичева — улица в Красноярске.
 Улица Бегичева — улица в Москве.
 Улица Бегичева — улица в Новосибирске.